Владимир Леонидович Любовский — российский актёр театра и кино.

Биография 
Владимир Любовский родился в 1960 году во Львове. Он окончил Казанское театральное училище, после чего служил в Казанском молодёжном театре, Самаркандском драматическом театре им. Лермонтова,  Академическом Русском Театр Драмы им. Г.Константинова ( г. Йошкар-Ола ), Нижегородском театре комедии и Пензенском ТЮЗе. С 2007 по 2010 работал в Московском театре «Практика». Дипломант фестиваля "Соло" 2013 г.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Любовский на Кино Поиске